Dubedout est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Bertrand Dubedout (1958-), compositeur français ;
 Hubert Dubedout (1922-1986), homme politique français, maire de Grenoble.

Patronyme français